Широкого́ров — фамилия. Известные носители:

 Широкогоров, Иван Иванович (1869—1946) — российский учёный-патологоанатом.
 Широкогоров, Павел Павлович (1878—1938) — диакон Русской православной церкви, священномученик.
 Широкогоров, Сергей Михайлович (1887—1939) — российский антрополог.